Abort har flere betydninger:

 Abort – En afbrydelse af kvindens graviditet før fosteret er selvstændigt levedygtigt
 Abort (film) – Norsk dramafilm fra 1970